Яков Бочаров:
 Бочаров, Яков Васильевич (1923—1943) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бочаров, Яков Иванович (1888—1920) — член Басманного райкома РКП(б), член исполкома Моссовета, заведующий губернским отделом труда и социального обеспечения.